Okręty US Navy o nazwie USS  "Teaser":
Pierwszy USS "Teaser" był ex-konfederacką kanonierką CSS "Teaser", która została zajęta przez wojska Północy i włączona do US Navy. Była w służbie do końca wojny secesyjnej
Drugi "Teaser" był drewnianokadłubowym okrętem, który służył jako patrolowiec podczas I wojny światowej
Teaser